Amandine Hesse, Franse tennisster
Eva Hesse, Duits-Amerikaanse beeldend kunstenaar
Hermann Hesse, Duitstalig schrijver
Judith Hesse, Duitse ijsschaatsster
Otto Hesse, Duitse wiskundige
Piet Hesse, Nederlandse komiek
 Rainer Hesse, Duitse en Nederlandse dichter en schrijver
Solser en Hesse, film uit 1900

Hesse (Frankrijk), dorp in Frankrijk (Moselle)
Isle-la-Hesse, gehucht in België (Luxemburg)

Zie ook 
 Hessen, een Duitse deelstaat
 Hessen (doorverwijspagina)